Ростисла́в Арка́дьевич Горя́ев (26 января 1934 — 23 февраля 2007) — советский, латвийский и российский киноактёр, режиссёр театра и кино.

Биография 
Родился в Риге 26 января 1934 года. Учился у Леонида Сергеевича Вивьена на режиссёрском факультете Ленинградского театрального института им. А. Н. Островского, который окончил в 1958 году. После дипломного спектакля в Драматическом театре Комсомольска-на-Амуре, работал в Лиепае: в Театре Балтийского флота (1959—1960) и в Риге: Рижском ТЮЗе и в Рижском театре русской драмы.

С 1959 года режиссёр Рижской киностудии — кинодокументалист, снимал сюжеты для киножурналов: «Фитиль», «Советская Латвия» и «Максла». После дебюта с короткометражным фильмом «На трассе» (1964), снимает первую полнометражную картину «Ноктюрн» о интернационалистах времён испанской гражданской войны, исполненную хемингуэевским духом (1966).

Кроме Риги, руководил съёмками на Творческом объединении «Экран» и Свердловской киностудии. В качестве актёра работал в фильмах Дзидры Ритенберги «Последний репортаж» (1986) и Роланда Калныньша «Афера Цеплиса».

Ставил пьесы в Ленинградском Театре драмы им. А. С. Пушкина, родном театре своего учителя. В 1974—1979 главный режиссёр Центрального театра Советской армии, сменив на этом посту Андрея Алексеевича Попова. В дальнейшем режиссёр-постановщик в различных театрах Москвы, Риги, Алма-Аты, Ярославля и Нижнего Новгорода. Заслуженный деятель искусств.

Скончался 23 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге.

Театральные работы

Рижский театр русской драмы 
 1963 — «День чудесных обманов» («Дуэнья») Ричарда Шеридана
 1987 — «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»

Российский театр драмы имени Ф. Волкова 
 2002 — «Игрок» по роману Ф. М. Достоевского

Фильмография

Роли в кино 
 1973 — Афера Цеплиса — депутат Цирулис
 1978 — Мужские игры на свежем воздухе — Иннокентий Павлович
  — Каменистый путь — эпизод
 1986 — Последний репортаж — Маурах

Режиссёрские работы 
 1963 — На трассе (короткометражный)
 1966 — Ноктюрн
 1968 — 24-25 не возвращается
 1970 — Качели
 1973 — Прикосновение
 1982 — Солнечный ветер
 1988 — Будни и праздники Серафимы Глюкиной

Ссылки 
 Биография Ростислава Аркадьевича Горяева на сайте kino-teatr.ru
 Александр Чепуров о Ростиславе Аркадьевиче Горяеве в Империи драмы № 5 — март 2007 года

Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Персоналии:Рижская киностудия
Персоналии:Александринский театр